Третий сезон американского драматического телесериала «Нэшвилл» стартовал на канале ABC 24 сентября 2014 года. Сериал создан лауреатом премии «Оскар» Кэлли Хоури, и продюсируется ею при участии Ар Джея Катлера, Ди Джонсон, Джима Пэрриота, Стива Бюкхэннана и Конни Бриттон. В центре сюжета находится индустрия кантри-музыки, и две певицы: Рейна Джеймс в исполнении Конни Бриттон, и Джульетта Барнс (Хайден Панеттьер). Помимо двух ведущих героинь в сериале присутствует актёрских ансамбль из более десятка основных регулярных и приглашённых актёров, появляющихся в каждом из эпизодов сезона.

Производство 
9 мая 2014 года ABC продлил сериал на второй сезон для трансляции в телесезоне 2014-15 годов. Сериал был продлён после длительных и тяжёлых переговоров между ABC и студией производителем Lionsgate Television. Стороны не могли договориться о количестве эпизодов, канал хотел заказать лишь 13, однако студия требовала обязательство в 22 эпизода, так как производство короткого сезона нерентабельно. Lionsgate Television в итоге отстояла свою позицию и канал заказал полный сезон. Между тем производство столкнулось в финансовыми проблемами, так как штат Теннесси решил урезать на тридцать процентов налоговые льготы для производства, до $ 6 млн для сезона 2014-15. Студия рассматривала возможность переноса съёмок в Остин, штат Техас, но в итоге 16 мая 2014 года штат всё же пошёл на уступки и предложил комбинированные $ 8 млн от городских спонсоров, включая метро.

Съёмки третьего сезона стартовали в июле 2014 года. 30 июля 2014 года, было объявлено, что лауреат премии «Тони» Лаура Бенанти присоединилась к актёрскому составу во второстепенной роли кантри-певицы Сэди Стоун, которая дружит с Рейной. 1 августа 2014 года, было объявлено, что первый эпизод сезона будет включать в себя музыкальные номера, транслируемые в прямом эфире из Bluebird Café. Это первый случай в истории телевидения, когда программа со сценарием выпустит в прямом эфире музыкальные номера. 11 августа Бретти Тейлор и Алекса Вега присоединились к шоу в ролях Пэм, талантливой бэк-вокалистки Люка у которой есть тайны в прошлом, и Кили, школьной подруги Гуннара, которая имеет десятилетнего сына, соответственно. 14 августа было объявлено, что хореограф шоу «Танцы со звёздами» Дерек Хаф появился в нескольких эпизодах в роли актёра, приехавшего в город на съёмки фильма об одном кантри-певце. Также было объявлено, что Джудит Хоаг покинет шоу после двух первых эпизодов, хотя возможно в будущем её персонаж вернётся. 12 сентября Майкелти Уильямсон присоединился к шоу в роли музыканта, который после личной трагедии стал бездомным артистом на улицах Нэшвилла. В конце октября певица Сара Эванс присоединилась к шоу в роли вымышленной версии себя, которая по планам будет фигурировать в одной из важных сюжетных линий в ходе сезона. В феврале 2015 года Кристина Агилера присоединилась к шоу с аркой на несколько эпизодов, играя роль поп-певицы.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Конни Бриттон — Рейна Джеймс (22 эпизода)
 Хайден Панеттьер — Джульетта Барнс (21 эпизод)
 Клер Боуэн — Скарлетт О `Коннор (22 эпизода)
 Крис Кармак — Уилл Лексингтон (18 эпизодов)
 Уилл Чейз — Люк Уилер (20 эпизодов)
 Эрик Клоуз — Тедди Конрад (19 эпизодов)
 Чарльз Истен — Дикон Клейборн (22 эпизода)
 Джонатан Джексон — Эйвери Баркли (22 эпизода)
 Оливер Хадсон — Джефф Фордхэм (19 эпизодов)
 Сэм Палладио — Гуннар Скотт (22 эпизода)
 Леннон Стелла — Мэдди Конрад (19 эпизодов)
 Мэйси Стелла — Дафни Конрад (19 эпизодов)

Второстепенный состав 
 Обри Пиплз — Лейла Грант Лексингтон (19 эпизодов)
 Дэвид Элфор — Баки Дауэс (17 эпизодов)
 Лаура Бенанти — Сэди Стоун (15 эпизодов)
 Эд Аматрудо — Гленн Гудман (12 эпизодов)
 Моника Плант — Наташа (10 эпизодов)
 Чалей Роуз — Зоуи Далтон (8 эпизодов)
 Алекса Вега — Кайли Бреннер (7 эпизодов)
 Кайл Дин Мэсси — Кевин Бикс (6 эпизодов)
 Дана Уиллер-Николсон — Беверли О’Коннор (5 эпизодов)
 Бретти Тейлор — Пэм Йорк (5 эпизодов)
 Джудит Хоаг — Тэнди Хэмптон (4 эпизода)
 Майкелти Уильямсон — Терри (4 эпизода)
 Кристина Агилера — Джейд Сент Джон (3 эпизода)
 Дерек Хаф — Ноа Уэст (3 эпизода)

Приглашённые звёзды 
 Сильвия Джеффрис — Джолин Барнс (1 эпизод)
 Рекс Линн — Билл Лексингтон (2 эпизода)
 Люк Брайан — в роли себя (1 эпизод)
 Florida Georgia Line (1 эпизод)
 Эми Робач — в роли себя (1 эпизод)
 Триша Йервуд — в роли себя (1 эпизод)
 Сара Эванс — в роли себя (1 эпизод)
 Джо Николс — в роли себя (1 эпизод)
 Брэд Пейсли — в роли себя (1 эпизод)
 Кэрри Андервуд — в роли себя (1 эпизод)
 The Band Perry (1 эпизод)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Нэшвилл (телесериал)
Телесезоны США 2014 года
Телесезоны США 2015 года